Аурикуля́рия (от  — «ушко», «маленькое ухо»)

 Аурикулярия — ранняя личинка голотурий (Holothuroidea).
 Аурикулярия () — род грибов.
 Аурикулярия уховидная, или «иудино ухо» — съедобный гриб.